Yellow River (englisch für „Gelber Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Yellow River (Chippewa River), Wisconsin 
 Yellow River (Kankakee River), Indiana 
 Yellow River (Mississippi River), Iowa 
 Yellow River (Ocmulgee River), Georgia 
 Yellow River (Pensacola Bay), Florida 
 Yellow River (Red Cedar River), Wisconsin 
 Yellow River (St. Croix River), Wisconsin 
 Yellow River (Wisconsin River), Wisconsin 

in Dominica:
 Yellow River (Dominica), im Parish Saint David 

in Papua-Neuguinea:
 Yellow River (Sepik), Nebenfluss des Sepik

Yellow River steht für;
 Yellow River, Lied und Album von Christie (Band) (1970/1971)

Siehe auch:
 Yellow Medicine River, Zufluss zum Minnesota River in Minnesota, Vereinigte Staaten
 Gelber Fluss (Begriffsklärung)